Arusha (regio), een regio in Tanzania
Arusha (district), een district in de regio Arusha
Arusha (stad), een stad in Tanzania, hoofdstad van de regio en het district Arusha
Arusha (volk), een volk in Tanzania
Arusha-akkoorden